Козієнь () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Козієнь () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Козієнь.
 Козієнь () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Геняса.